Corinth est l'appellation allemande (aujourd'hui orthographiée « Korinth ») et anglaise, désignant la cité grecque de Corinthe, peut aussi désigner.

Patronyme 
 Lovis Corinth (1858-1925), peintre allemand

Toponymes

Corinth, localité située dans le comté de Bullock ;
Corinth, localité située dans le comté de Clay ;
Corinth, localité située dans le comté de Cullman ;
Corinth, localité située dans le comté de Randolph ;
Corinth, localité située dans le comté de Walker ;

Corinth, localité située dans le comté de Bradley ;
Corinth, localité située dans le comté de Howard ;
Corinth, localité située dans le comté de Polk ;
Corinth, localité située dans le comté de Yell ;

Corinth, localité située dans le comté de Chatham ;
Corinth, localité située dans le comté de Nash ;
Corinth, localité située dans le comté de Rutherford ;

Corinth, localité située dans le comté d'Oconee ;
Corinth, localité située dans le comté de Saluda ;

Corinth, localité située dans le comté de Williams ;

Corinth, localité située dans le comté de Heard ;
Corinth, localité située dans le comté de Sumter ;
Corinth, localité située dans le comté de Walker ;

Corinth, localité située dans le comté de Humboldt ;

Corinth, localité située dans le comté de Williamson ;

Corinth, localité située dans le comté d'Osborne ;

Corinth, localité située dans le comté de Grant ;
Corinth, localité située dans le comté de Logan ;

Corinth, localité située dans la paroisse de Lincoln ;

Corinth, localité située dans le comté de Penobscot ;

Corinth, localité située dans le comté de Kent ;

Corinth, localité située dans le comté de Phelps ;

Corinth, localité située dans le comté d'Alcorn ;
Corinth, localité située dans le comté de Perry ;

Corinth, localité située dans le comté de Big Horn ;

Corinth, ville située dans le comté de Saratoga ;
Corinth, village situé dans le comté de Saratoga ;

Corinth, localité située dans le comté de Trumbull ;

Corinth, localité située dans le comté de Knox ;
Corinth, localité située dans le comté de Sumner ;

Corinth, localité située dans le comté de Denton ;
Corinth, localité située dans le comté de Jones ;
Corinth, localité située dans le comté de Leon ;
Corinth, localité située dans le comté de Montague ;

Corinth, localité située dans le comté d'Orange ;
Corinth Corners, localité située dans le comté d'Orange ;

Corinth, localité située dans le comté de Carroll ;
Corinth, localité située dans le comté de King William ;
Corinth, localité située dans le comté de Southampton ;

Corinth, localité située dans le comté de Barbour ;
Corinth, localité située dans le comté de Preston ;

Corinth, localité située dans le comté de Marathon.

Voir aussi 
 
  : toponymes de langues espagnole et portugaise.
  : noms de clubs sportifs.

Homonymie de toponyme